

События 
 Консулы Флавий Лампадий и Флавий Руфий Геннадий Проб Орест.
 Ок.530 — Основание в Италии на горе Монте-Кассино Бенедиктом Нурсийским монастыря, положившего начало монашескому ордену бенедиктинцев.
 Регенсбург стал столицей герцогов Баварии.
 Теодорихом, королём Реймса и Хлотарем покорена Тюрингия.
 Жерман посвящён в духовный сан.
 Бонифаций II стал папой римским.
 530—532 — Папа Бонифаций II.
 Вторжение двух болгарских ханов в Византию.
 Велисарий нанёс сокрушительное поражение Сасанидам в сражении при Даре.
 Императором Юстинианом начата постройка Синайского монастыря.
 Цезарий Арльский из монастыря Лерине вводит в обители специальные правила, регулирующие жизнь общины. Помимо этого в Ирландии были основаны обители, функционировавшие по правилам, принятым в восточном христианском мире.
 Эрчжу Жун заманен во дворец и убит. Его брат Эрчжу Шилунь взял Лоян, казнил убийц и возвёл на престол Тоба Хуа.
 530—531 — Император Вэй Тоба Хуа.

Скончались 

 22 сентября — Феликс IV (папа римский).

См. также